La 3. divisjon 2015 ha visto le vittorie finali di Oppsal, Asker, Frigg, Tønsberg, Pors Grenland, Stord, Lysekloster, Brattvåg, Tynset, Rosenborg 2, Mo e Tromsø 2.

Classifiche finali

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
Campionato norvegese di calcio